Loys Bourgeois (v. 1510-v.1561), compositeur français actif à Paris, à Lyon et à Genève ;
 Louis Bourgeois (1800-1834) personnalité politique suisse ;
 Louis Bourgeois (1937-2022) joueur de football français.